2005 Голяма награда на Япония е 21-вото за Голямата награда на Япония и осемнадесети последен кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 9 октомври 2005 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония